Jiva est, dans la mythologie slave, la déesse de la vie, du printemps et de la naissance. C'est la personnalisation de la force vitale. Dans la main droite elle tient une pomme, et dans la main gauche une grappe de raisin. Parfois elle se transforme en coucou. Le règne de Jiva est à son apogée au printemps, quand les champs et les forêts fleurissent et se couvrent de verdure. Elle est associée à Rod avec lequel elle forme un couple divin, souvent symbolisé par une colombe.

On honorait Jiva en lui offrant de la bouillie de seigle, du pain rituel, des œufs et des couronnes de fleurs. C'est au printemps qu'on peut voir Jiva ou les Jivitsi, ses servantes, jeunes et belles filles qui volent dans le ciel en jetant des regards tendres sur la terre qui devient alors encore plus verte.

Voir aussi

 Rojanice

Divinité slave
Divinité féminine